Soaserana – comune del distretto di Betioky Sud, Madagascar
 Soaserana – comune del distretto di Manja, Madagascar